Dordogna – dipartimento della Francia
 Dordogna – fiume della Francia
 Dordogna – torrente della Valchiusella